

События 

 На соборе в Сансе учения Абеляра и Арнольда Брешианского были осуждены и приговор утверждён папой. Изгнание Арнольда из Франции.
 Конрад III осаждает Вайнсберг и занимает его.
 В Сицилианском королевстве введены в действие Арианские ассизы
 На территории Аргайла было создано независимое гэльско-норвежское Королевство Островов во главе с Сомерледом.
 Впервые пущена в обращение в Венеции серебряная монета — дукат.
 21 августа — Сунско-цзиньская война: битва при Яньчэн — Силы династии Сун под командованием Юэ Фэй побеждают численно превосходящую армию Цзинь во главе с Учжу.
 Около 1140—1147 — Альмерийский эмират (в третий раз).
 Около 1140-41 — Султану Газны Бахрам-шаху преподнесена поэма Маджуда ибн Адама Санаи «Сад истин».

Русь 
 20 марта — в Москве зафиксировано первое за её историю полное солнечное затмение.
 Столкновения великого князя киевского Всеволода II Ольговича с претендентом на киевский стол, Изяславом Мстиславичем.
 Смена одного за другим новгородских князей при Всеволоде Ольговиче.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1140 году
 Вальдо, Пётр
 Саксон Грамматик
 Борн, Бертран де, поэт средневекового Прованса.
 Пётр Вальдо или Вальдус, основатель секты вальденсов.
 Давыд Ростиславич князь Смоленский

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1140 году
 Альбрехт II, граф Габсбург

См. также

Примечания